Финал Кубка Шотландии по футболу 2007 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Шотландии сезона 2006/07, в котором встречались клубы «Селтик» и «Данфермлин Атлетик». Матч состоялся 26 мая 2007 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу команды из Глазго.

Путь к финалу

Матч

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Кубок Шотландии 2006/07 на scottishfa.co.uk
 Протокол матча на Soccerway.com

2007
2007
2007
Футбол в Европе в 2007 году
События 26 мая
Май 2007 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 2007 году